А́лен Пе́тернац (; 16 января 1972, Загреб, СФРЮ) — хорватский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
В 1989 году начал карьеру в команде родного города «Динамо». Провёл шесть сезонов в хорватском чемпионате, играя за «Динамо» и «Сегесту», перед тем, как переехать в Испанию.

Провёл пять сезонов в клубе «Реал Вальядолид», сыграв 153 матча и забив 53 гола. Стал лучшим бомбардиров в истории команды в первом дивизионе. Является вторым хорватским бомбардиром чемпионатов Испании после Давора Шукера. В сезоне 1995/96 финишировал на четвёртом месте в споре бомбардиров с 23 голами.

В сезоне 2000/01 перешёл в клуб «Реал Сарагоса». Играл на правах аренды за «Мурсию».

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной Хорватии в товарищеском матче с Францией 19 января 1999 года.

Примечания

Ссылки 
 Статистика в чемпионатах Испании  
 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Сегеста»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Реал Мурсия»